Йон Пауль Хѐйгаард Эллефсен (; 20 апреля 1936, Мисфахур, Воар, Фарерские острова — 24 августа 2012) — фарерский государственный деятель, премьер-министр Фарерских островов (1981—1985).

Биография 

Родился в многодетной семье. В 1954—1956 гг. был рыбаком. Затем занимался телекоммуникациями, окончил бизнес-школу в Копенгагене. В 1969 г. стал правительственным инспектором, жил в Дании. В начале 1970-х годов он вернулся на Фарерские острова, работал бухгалтером. В 1975 г. он основал собственную аудиторскую фирму.

 1974 г. — был избран в Лёгтинг,
 1974—1990 гг. — председатель Партии Союза, выступающей за сохранение нынешнего статуса Фарерских островов,
 1977—1987 и 1988—1990 гг. — один из двух членов датского Фолькетинга от Фарер,
 1975—1976 г. и в 1979 г. — представитель Фарер в Северном Совете,
 1981—1985 гг. — премьер-министр Фарерских островов.

В 1984 г. был награждён орденом Данеброг.

Источники 

 https://archive.is/20130412170316/http://www.sudurras.fo/16966
 http://www.kringvarp.fo/?sc_itemid={F0475D0B-3DA6-4D01-8AC2-12ACFA5824F0}&track=Seinasta_Tidindi

Премьер-министры Фарерских островов
Депутаты фолькетинга
Депутаты лёгтинга
Кавалеры ордена Данеброг